Arbaces fou un comandant de l'exèrcit d'Artaxerxes II de Pèrsia Memnon (404 aC–358 aC) que va lluitar contra Cir el Jove, germà del rei, a la batalla de Cunaxa, l'any 401 aC. Fou també sàtrapa de Mèdia per la mateixa època segons esmenta Xenofon a l'Anàbasi.

Referències 

Sàtrapes de Mèdia